Junien est un nom propre qui peut désigner :

Prénom et patronyme 
Junien est un prénom masculin désuet, probablement lié par le sens à juin et Junon.

Junien peut être aussi un patronyme.

Saints des Églises chrétiennes 
Les Églises chrétiennes recensent au moins deux saint Junien :
 Junien du Limousin  (+ vers 541), fils du comte de Cambrai, baptisé par saint Rémi, ermite en Limousin, dans la forêt de Comodoliac entre la Vienne et la Glane, disciple de saint Amand ; célébré le 16 octobre. C'est lui qui a donné son nom à la commune de Saint-Junien.
 Junien du Poitou († vers 587), ermite reclus, puis premier abbé du monastère de Mairé-Levescault dans le Poitou, ami de la reine sainte Radegonde ; célébré le 13 août.

Personnalités portant ce prénom

Références